Кладбище Хаус Шпиталь — воинское захоронение, расположенное на северо-западе города Мюнстер.

На кладбище захоронено 816 воинов Первой мировой войны, преимущественно русские, а также 200 советских воинов Второй мировой войны.

Название Хаус Шпиталь изначально носило находившееся на месте поместье, принадлежавшее 	богадельне для вдов. В начале XX века территория стала использоваться в качестве военного плаца.

В 1914 году в уже имевшихся бараках учебного плаца был сооружён лагерь для военнопленных. В ходе Первой мировой войны в нём побывало около пятидесяти тысяч русских, сербских, французских, итальянских и английских военнопленных, что делало его самым крупным лагерем для военнопленных в Северной Германии. Французский архитектор Аугуст Дутуа, проведший в лагере 52 месяца, соорудил кладбище: участие приняли заключённые в лагере кузнецы и каменщики.

В ходе Второй мировой войны на кладбище была устроена братская могила для примерно 200 советских воинов. Также захоронены были 11 пилотов западных союзников, 23 француза и 53 итальянца. Тела воинов западных союзников в послевоенные годы были перезахоронены на их родинах.

Галерея

Примечания 

Кладбища Мюнстера